Роптанка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области России. Входит в состав Нестеровского сельсовета.

География 
Село находится на западе центральной части Оренбургской области, в пределах возвышенности Общий Сырт, в степной зоне, на правом берегу реки Роптанки (правый приток реки Большой Уран), на расстоянии примерно 43 километров (по прямой) к северо-северо-востоку (NNE) от Новосергиевки, административного центра района. Абсолютная высота — 169 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной зимой и относительно коротким жарким сухим летом. Среднегодовая температура составляет 4,5 °C. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 21,5 °C (абсолютный максимум — 42 °C); самого холодного (января) — −15 °C (абсолютный минимум — −44 °C). Безморозный период длится около 145 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—400 мм, из которых 221 мм выпадает в тёплый период. Продолжительность снежного покрова составляет 139—140 дней.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Новосергиевского района